Милу:

 Милу — добродушный белый фокстерьер из «Приключений Тинтина».
 Милу, Софьян (род. 1988) — французский дзюдоист.
 Милу в мае — один из последних фильмов французского режиссёра Луи Маля.